Бестужево — название населённых пунктов в России:

 Бестужево — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Бестужево — село в Устьянском районе Архангельской области.
 Бестужево — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Бестужево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Бестужево — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Бестужево — село в Кораблинском районе Рязанской области.
 Бестужево — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Бестужево — посёлок в Новоспасском районе Ульяновской области.
 Бестужево — до 1984 года название села Князево в Рамонском районе Воронежской области.

См. также 
 Бестужев
 Бестужевка